Miejscowości w USA:
 Burnham – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Burnham – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Burnham – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
Gminy w USA:
 Burnham (ang. Burnham Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
W Wielkiej Brytanii:
 Burnham – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
Osoby:
 James Burnham – amerykański socjolog i politolog